Колосова Наталья Феоктистивна (род. 31 октября 1932, Харьков — ум. 28 октября 2010, Харьков) — украинский библиограф, кандидат педагогических наук (1978), профессор (1989).

Биография 
В 1954 году окончила Харьковский библиотечный институт. Трудовую деятельность начала в 1954 в Харьковской государственной научной библиотеке имени В. Г. Короленко, где работала до 1963 года.

С 1963 года работала в Харьковском библиотечном институте — преподаватель, заведующий кафедрой технических библиотек и научной информации (1966), заведующий кафедрой отраслевого библиографоведения(1979), профессор (1989).

Работы 
Список наиболее важных работ согласно Энциклопедии современной Украины:

 Библиография технической литературы: Тематический план и методические указания. Харьков, 1972
 Первое издательство технической литературы Украинской ССР // Научные и технические библиотеки СССР. 1980. № 7
 Организация технической библиографии в СССР и библиографическое обеспечение техники: Учебное пособие. Харьков, 1986.
 Сучасні проблеми бібліографії в Україні // Культура України: історія і сучасність. Харків, 1992.
 Бібліографія науково-технічної сфери: Навчальний посібник Харків, 1998.
 Бібліографічна підготовка фа­­хівців вищої кваліфікації у Харківській державній академії культури // Вісник Харківської академії культури: Збірник наукових праць 2000. Вип. 3.

Источники и литература 
 Самійленко Т. П. Колосова Наталія Феоктистівна: До 35-річчя педагогічної діяльності // Вісник книжкової палати. 1998. № 1.
 Щербініна О. П., Сєдих В. В. Н. Ф. Колосова як бібліограф та бібліотекознавець (До 70-річчя від дня народження) //Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка. Х., 2002.
 
 Каширина Г. Н. Воспоминания о работе в Харьковской государственной научной библиотеке им. В. Г. Короленко (1959—1986 гг.)

Примечания 

Женщины-учёные
Библиографы Украины
Сотрудники Харьковской государственной научной библиотеки имени В. Г. Короленко